

Musea 
 Nederlands Transport Museum te Nieuw-Vennep
 Nationaal Techniekmuseum, museum in Praag (Tsjechië)
 Noors Techniekmuseum, museum in Oslo (Noorwegen)
 Nationaal Taiwanmuseum, museum in Taipei (Taiwan)
 Navajo Nation Museum, voorheen Navajo Tribal Museum, museum in Window Rock (Arizona)

Cultuur en religie 
 Nationaltheater Mannheim, Duits theater- en operagezelschap in Mannheim
 Nine Track Mind, studioalbum van de Amerikaanse zanger Charlie Puth
 NTM (rapgroep), Franstalige hiphopformatie
 National Translation Mission, initiatief om belangrijke teksten in Indiase talen beschikbaar te maken
 Neil Thomas Ministries, christelijke kerk en missie-organisatie
 New Tribes Mission, ook bekend als Ethnos360, christelijke kerk en missie-organisatie

Vervoer 
 Nederlandsche Tramweg Maatschappij, voormalig openbaarvervoerbedrijf in en om Friesland
 Nederlandsche Transport Maatschappij, voormalige rederij
 Nederlandse Transport Maatschappij, bedrijf in wegtransport en logistiek
 luchthaven Miracema do Tocantins, luchthaven in de Braziliaanse staat Tocantins met IATA-code NTM

Turingmachines 
 neurale turingmachine
 non-deterministische turingmachine

Biologie en geneeskunde 
 non-tuberculeuze mycobacteriën, classificering voor bacteriën
 neurotrimine, eiwit
 NTM (gen), gen; bij de mens op chromosoom 11

Overige 
 niet-tarifaire maatregel, type handelsbeperkende maatregel
 Bericht aan zeevarenden, internationaal bekend als Notice to Mariners
 Nateni, Gurma-taal in Benin met taalcode ntm